Cette page présente le bilan saison par saison du KAA La Gantoise, club de football belge (matricule 7).

Ces tableaux sont arrêtés au 30 juin 2016.

Bilan de La Gantoise en championnat saison par saison

Coupe de Belgique 
Résultats de La Gantoise en Coupe de Belgique édition par édition''' :

Notes

Sources 
 site de la Fédération belge de football
 Base de données du football belge
 statistiques du football belge

Bilan saison par saison de club de football en Belgique
Bilan